Forex steht für:
 Foreign exchange market, der internationale Devisenmarkt
 Forex Brașov, ein rumänischer Sportverein
 Forex (Hartschaumplatte), eine Hartschaumplatte die besonders im Laden- und Messebau eingesetzt wird
 Forex Bank, eine schwedische Bank
 Forex Scandal, ein Devisenhandel-Skandal, der 2013 zu weltweiten Ermittlungen führte
 Forex Bureau, Bezeichnung für eine Wechselstube in best. Ländern

Abkürzung